Die Waise von Lowood steht für:
 Die Waise von Lowood (Bühnenstück), Bühnenstück von Charlotte Birch-Pfeiffer (1853)
 Die Waise von Lowood (1926), deutscher Film von Kurt Bernhardt 
 Die Waise von Lowood (1943), US-amerikanischer Film von Robert Stevenson

Siehe auch:
 Jane Eyre (Begriffsklärung)